Schalla ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Schalla (König), elamitischer König
 Björn Schalla (* 1974), deutscher Synchronsprecher und Dialogregisseur
 Friedrich Wilhelm Frank Schalla (* 1972), kölscher Mundart-Sänger, Komponist und Produzent 
 Hans Schalla (1904–1983), deutscher Schauspieler und Theaterintendant

Siehe auch:
 Schaller